Le mot « arme » (employé au singulier ou au pluriel) peut désigner :
 une arme : un objet, machine, explosif destiné à tuer ou à blesser un être vivant ou bien destiné à causer une destruction matérielle ;
Armes : une commune du département de la Nièvre (France) ;
 les armes dans le domaine de l'héraldique, toujours au pluriel, est l'emblème peinte sur un écu, souvent confondues à tort avec les armoiries ;
 des armes, ce qui, en parlant d'une plante, désigne ses moyens de défense, les épines, aiguillons, piquants, etc. ;
 les armes de la barre, ou défenses du sanglier ;
 une arme (corps militaire) : une composante traditionnelle d'une force armée, telles que l'infanterie, la cavalerie, l'arme blindée, l'artillerie, etc. ; selon la tradition héritée de l'époque où les armées n'étaient que peu ou pas mécanisées, la cavalerie peut être appelée « l'arme noble » et l'artillerie « l'arme savante ».

Voir aussi
 L'Arme,  nouvelle de Fredric Brown (1951).